Изясла́вское кня́жество — удельное княжество на Руси, позже — Заславское княжество. Центр — город Изяславль, современный город Заславль в Минской области Белоруссии.

История 
Изяславль основан в конце X века киевским князем Владимиром Святославичем для сына Изяслава, который и стал его первым князем. Первое упоминание об Изяславле встречается в летописи под 1127 годом. В XI веке входило в состав Полоцкого княжества. Выделилось с прилегающими к нему землями после смерти полоцкого князя Всеслава Брячиславича (1101 год), вероятно, во владение Давыда Всеславича. В 1160-х годах Изяславское княжество раздробилось, из него выделилось Логойское княжество и, возможно, ещё какие-то уделы. В 1180-х занимало небольшую территорию и принадлежало, как и Логойское княжество, минским князьям.

В 1320-х принадлежало Ольгерду, который в 1345 году передал его в удел своему брату Евнутию. Изяславское княжество принадлежало потомкам Евнутия — князьям Заславским, а после перешло в качестве приданого к Глебовичам. Я. Я. Глебович не именовался уже князем, но имел титул графа Священной Римской империи на Дубровно и Заславль.

Изяславские князья 
988—1001 входило в состав Полоцкого княжества.

 988—1001: Изяслав Влладимирович
 1001—1003: Всеслав Изяславич
 1003—1044: Брячислав Изяславич
 1044—1068: Всеслав Брячиславич

1068—1071 Анексия Киевским княжеством.

 1068—1069: Мстислав Изяславич
 1069—1071: Святополк Изяславич

1071 Возвращение на престол Изяславичей Полоцких.

 1071—1101: Всеслав Брячиславич (Повторно)

1101 Выделение из Полоцкого княжества как самостоятельный удел. 

 1101—1127: Давыд Всеславич
 1127—1128: Брячислав Давыдович
 1128—1129: Давыд Всеславич (повторно) 

1129—1131 Анексия Киевским княжеством. Возвращено Давыдовичам в 1131 году. 

1131—1151: Брячислав Давыдович (повторно) 
1131—1151: Володша Давыдович
 1151—1159: Всеволод Глебович
 1159—до 1180: Брячислав Давыдович (третий раз) 
1159—до 1180: Володша Давыдович (повторно) 

1180—1347 О князьях неизвестно. 1320-е годы переход под власть Литвы. 

 1347—1366: Евнутий Гедеминович
 1366—1399: Михаил Евнутьевич
 1399—до 1455: Юрий Михайлович 
 до 1455—1501: Иван Юрьевич
 1501—1534: Михаил Иванович

В 1537 году перешло к Глебовичам.

 1537—1549: Ян Юрьевич Глебович
 1549—1590: Ян Янович Глебович. Последний князь Заславский.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Появились в X веке
История Белоруссии
Уделы Полоцкой земли